Incognito — британская музыкальная группа, работающая в стиле эйсид-джаз; один из самых «долгоиграющих» и плодовитых джазовых и ритм-н-блюзовых коллективов своей страны.

Примечания 

Джазовые коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году